La route nationale 407 peut désigner :

 la Route nationale 407 en France
 la route nationale 407 en Italie

Voir aussi